

Cinema 
 The Edge – film del 1968 diretto da Robert Kramer
 L'urlo dell'odio (The Edge) – film del 1997 diretto da Lee Tamahori

Letteratura 
 I binari della paura (The Edge) – romanzo di Dick Francis del 1988
 The Edge – romanzo di Alan Gibbons del 2002
 The Edge – serie di libri fantasy di Ilona Andrews; pseudonimo di Andrew Gordon e sua moglie Ilona Gordon

Musica 
 The Edge – nome d'arte di David Howell Evans, chitarrista irlandese e membro degli U2
 The Edge – album dei Beyond Twilight (all'epoca Twilight) del 1999
 The Edge – singolo degli Eiffel 65 contenuto nell'album Europop del 1999
 The Edge – singolo dei Blind Guardian contenuto nell'album A Twist in the Myth del 2006
 The Edge – singolo dei Tonight Alive del 2014
 The Edge – brano strumentale di David McCallum

Televisione 
 The Edge – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Edge